Guraidhoo kan syfta på:

Geografi

Maldiverna 

 Guraidhoo (Thaa), ö i Thaa atoll, 
 Guraidhoo (Kaafu), ö i Kaafu atoll,